Medvedev-Sponheuer-Karnik-schaal
 Moskoutijd
 Museum voor Schone Kunsten (Gent)
 MŠK Žilina